Drepanophyllum luteum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Eduard Eichwald. Drepanophyllum luteum ingår i släktet Drepanophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
luteum